

Astronomia
 1136 Mercedes – asteroide della fascia principale

Aziende
 Mercedes – marchio automobilistico tedesco attivo fino al 1926
 Mercedes-Benz – marchio automobilistico tedesco attivo dal 1926
 Mercedes Benz – automobilismo sportivo
 Mercedes AMG F1 – scuderia tedesca di F1
 Mercedes-AMG – azienda tedesca del settore dell'automobilismo sportivo
 Mercedes – marchio di sigarette

Geografia
 Argentina
 Mercedes – capoluogo del partido omonimo
 Mercedes – capoluogo del dipartimento di Mercedes nella provincia di Corrientes
 Partido di Mercedes – partido della provincia di Buenos Aires
 Brasile
 Mercedes – comune del Paraná
 Costa Rica
 Mercedes – distretto del cantone di Atenas
 Mercedes – distretto del cantone di Guácimo
 Mercedes – distretto del cantone di Montes de Oca
 Mercedes – distretto del cantone di Heredia
 Mercedes Sur – distretto del cantone di Puriscal
 Filippine
 Mercedes – municipalità della provincia di Camarines Norte
 Mercedes – municipalità della provincia di Eastern Samar
 Honduras
 Mercedes – comune del dipartimento di Ocotepeque
 Mercedes de Oriente – comune del dipartimento di La Paz
 Stati Uniti d'America
 Mercedes – città della contea di Hidalgo, Texas
 Uruguay
 Mercedes – capoluogo del dipartimento di Soriano

Sport
 Mercedes-Benz Arena – nome dato a tre stadi sportivi
Mercedes-Benz Arena a Stoccarda, Germania
Mercedes-Benz Arena a Berlino, Germania
Mercedes-Benz Arena a Shanghai, Cina
 Mercedes Cup (Stuttgart Outdoor) – torneo tennistico annuale che si disputa Stoccarda

Altro 
 Mercedes – film del 1993 diretto da Yousry Nasrallah
 Mercedes – fumetto del 2019 di Daniel Cuello
 Mercedes – singolo di Geolier del 2020
 Mercedes – nome proprio femminile